Лубук:

 Лубук — район в провинции Банка-Белитунг, Индонезия;
 Лубук — деревня, административный центр района Лубук.